Karkinos, griechisch für Krebs, steht für:
Krebs (Tierkreiszeichen), in der griechischen Mythologie verbunden mit dem Krebs in Herakles Kampf mit der Hydra
Karkinos der Jüngere, griechischer Tragödiendichter des 4. Jahrhunderts v. Chr.
Karkinos der Ältere, griechischer Tragödiendichter und Stratege des 5. Jahrhunderts v. Chr.